Byn kan syfta på:

Byn, Gävle kommun – en större by i Hedesunda socken
Byn, Nordanstigs kommun – en småort i Gnarps socken
Byn, Krokoms och Östersunds kommun – ett bostadsområde i tätorten Östersund
 -byn – ett ortnamnsefterled
 Byn (roman) – en roman från 1910 av Ivan Bunin
 Valutakod BYN för belarusisk rubel

Se även
By